304 steht für:

 das Jahr 304
 das Jahr 304 v. Chr.
 Bundesstraße 304, deutsche Fernstraße
 IC 304, Galaxie
 Nationalstraße 304 (China), chinesische Fernstraße
 NGC 304, Galaxie
 Peugeot 304, französisches Automodell
 Projekt 304, Klasse von Werkstattschiffen der sowjetischen und russischen Marine
 U 304, deutsches U-Boot